Ženská čtyřhra Internationaux de Strasbourg 2020 probíhala ve druhé polovině září 2020, v dodatečně určeném termínu kvůli probíhající pandemii covidu-19. Do deblové soutěže štrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo patnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Australanky  Darja Gavrilovová s Ellen Perezovou, které nestartovaly společně. Gavrilovová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Perezové se stala Storm Sandersová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Melicharové a Schuursové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, americko-nizozemský pár Nicole Melicharová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal americko-brazilské turnajové čtyřky Hayley Carterovou a Luisu Stefaniovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Melicharová vybojovala osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursovou to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nicole Melicharová /  Demi Schuursová (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Jeļena Ostapenková (semifinále)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (semifinále)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 }

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2020
WTA Tour 2020